Baugnies ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Louis Baugnies (* 1957), belgischer Radrennfahrer
 Jérôme Baugnies (* 1987), belgischer Radrennfahrer